Rajd Szwecji 2017 (65. Rally Sweden) – rajd samochodowy rozgrywany w Szwecji od 9 do 12 lutego 2017 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017. Rajd był rozegrany na śniegu i lodzie.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage – OS18

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 2 rundach 
Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

Rajd Szwecji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2017
2017 w Szwecji